

Geografia 
 Bonnet – comune francese situato nel dipartimento della Mosa nella regione del Grand Est
 Isola Bonnet – isola australiana situata nei pressi di Macquarie Harbour

Persone 
 Alexandre Bonnet (1986) – calciatore francese
 Alfred Maximilien Bonnet (1841-1917) – latinista e filologo tedesco
 Charles Bonnet (1720-1793) – biologo e filosofo svizzero
 Charlotte Bonnet (1995) – nuotatrice francese
 Félix Elie Bonnet, detto Tobeen (1880-1938) – pittore francese
 Florentin Bonnet (1894-1929) – aviatore francese
 Georges Bonnet (1889-1973) – politico francese
 Gioacchino Bonnet, detto Nino (1819-1890) – patriota italiano
 Graham Bonnet (1947) – cantante heavy metal inglese
 Guy Bonnet (1945) – cantautore francese
 Jacques Bonnet (1949) – scrittore francese
 Julien Bonnet (1985) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Kevin Bonnet, noto con gli pseudonimi Keen'V (1983) – cantante francese
 Mado Bonnet, née Mado Supt (1934-2006) – cestista francese
 Patrick Bonnet (1957) – ciclista su strada francese
 Piero Antonio Bonnet (1940-2018) – giurista italiano
 René Bonnet (1880–...) – calciatore francese
 Robert Bonnet (1851-1921) – anatomista tedesco
 Sebastian Bonnet (1978) – attore pornografico, produttore cinematografico e regista slovacco
 Stede Bonnet (1688-1718) – pirata barbadiano
 Ugo Bonnet (1993) – calciatore francese
 William Bonnet (1982) – ciclista su strada francese

Personaggi immaginari 
 Bonnet – personaggio del videogioco Five Nights at Freddy's: Sister Location